Sans souci est le sixième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitres

L'homme idéal 

Dix jours après l'attaque des hommes de Raijûta Isurugi, celui-ci semble avoir disparu de la circulation.

Au dôjô Kamiya, Yahiko et Yutarô se disputent à nouveau. Mais lorsque Kaoru demande à Yahiko de servir de cible pour l'entraînement de Yutarô, Yahiko se rend compte que Yutarô a énormément progressé.

Le soir même, à Akabeko, Kaoru propose à Yutarô de devenir son disciple, voire avec Yahiko hériter du dôjô. Il refuse cependant, préférant devenir disciple de Raijûta.

Sur le chemin du retour, il raconte comment son maître les a sauvés de brigands, son père Yuzeamon, qui s'est prosterné devant ses adversaires, et lui. Yutarô alors a décidé de devenir aussi fort que son maître pour ne pas avoir à ramper comme son père.

Soudainement Raijûta attaque par derrière.

Une autre technique secrète 

Juste à temps Kenshin Himura pousse Kaoru hors du coup, tandis que Sanosuké fait de même avec Yahiko. Kenshin comprend que Raijûta essaye de le tuer par n'importe quel moyen.

Le duel s'engage entre les deux, et Raijûté est vite obligé d'utiliser une technique secrète. Kenshin l'esquive de justesse, mais Yutarô est frappé au bras jusqu'à l'os. Raijûta alors explique qu'il ne se soucie pas de son disciple, il avait seulement besoin d'un mécène.

Kenshin emmène alors Yutarô chez le docteur Oguni. Lui et Megumi soignent Yutarô, mais disent qu'ils ne peuvent rien pour ses nerfs, et il ne pourra plus jamais pratiquer le sabre.

Tu ne le sais pas 

Yahiko, choqué, part en courant pour venger Yutarô. Kenshin également retourne au combat, ayant compris la technique de son adversaire, mouvement utilisant le vide entre les couches d'air.

Pendant ce temps Sanosuké provoque Raijûta, et vont se battre quand surgit Yahiko. Disant qu'il va venger Yutarô, il est prêt à se battre même si c'est un combat perdu d'avance. Mais Kenshin le rejoint, et lui demande la permission de se battre à sa place.

Face à Kenshi, Raijûta lance plusieurs attaques en rafale, que Kenshin évite, mais il est légèrement blessé à un bras. Raijûta exulte, mais Kenshin lui réplique qu'il est maintenant sûr que Raijûta n'a jamais tué personne, car son coup ne fait qu'une blessure insignifiante.

La fin du combat 

Kenshin a le bras droit encore paralysé après la suture de Oguni. Mais il parvient de son seul bras gauche à terrasser son adversaire en projetant son sabre sur lui. Raijûta prend alors Yahiko en otage, menaçant de le tuer. Mais personne ne cède, et Raijûta, perdant toute confiance, s'effondre, incapable de reprendre à nouveau le sabre.

Yutarô s'éveille, le bras blessé, et comprend qu'il a bel et bien été trahi par son maître.

Sans souci 

À la résidence des Tsukayama, Kenshin discute avec le père de Yutarô, qui raconte qu'il ne voulait pas que son fils devienne aussi faible que lui. Il est du coup tombé dans le piège de Raijûta et a brisé le rêve de Yutarô.

Il annonce également que lui et son fils partent en Prusse, dont la médecine est la plus avancée au monde. Au pire, ajoute-t-il, son fils pourra oublier le kendô.

Une semaine plus tard, à la gare de Shinbashi, Yutarô est toujours aussi déprimé, ne parlant à personne. Ni Kenshin, ni Sanosuké, ni Kaoru ne savent que dire pour lui remonter le moral.

Yahiko, énervé, se précipite alors sur Yutarô et l'attaque, lui disant qu'il n'a donc que devenir plus fort que Raijûta, pas l'homme mais l'idéal qu'il voyait en lui. Yutarô, piqué au vif, contre-attaque, disant que jamais il ne renoncera au kendo, même s'il doit utiliser son bras gauche.

Au moment où les Tsukayama montent dans le train, Kaoru dit à Yutarô que la place de second disciple de l'école Kamiya lui sera toujours réservée. Dans le train, Yutarô a retrouvé le moral, voulant à tout prix se venger de Yahiko un jour.

Kenshin, de son côté, dit à Kaoru que Maekawa et Raijûta se faisaient du souci pour l'avenir du kendo. Mais en voyant Yahiko et Yutarô, il se dit qu'il n'y a pas de souci à se faire.

Sanosuké et son estampe (première partie) 
Ce chapitre est hors-série.

Sanosuké reconnaît dans le dessinateur Tsunan Tsukioka un ancien du sekihôtai, Katsuhiro Tsukioka, avec qui il se battait autrefois. Celui-ci raconte qu'il a passé les dix dernières années à ruminer sa vengeance contre ceux qui ont trahi le sekihôtai.

Voyant dans ses retrouvailles avec Sanosuké un signe de leur chef qui les dirige depuis là-haut, il propose à Sanosuké de reformer le sekihôtai et détruire ce gouvernement qui l'a trahi.

Sanosuké et son estampe (deuxième partie) 
Ce chapitre est hors-série.

Tsunan explique que depuis dix ans il fabrique des bombes. Son objectif est de détruire à Tôkyô tous les grans ministères, et attendre que les révoltes de paysans fassent tomber le gouvernement. Il demande à Sanosuké de participer.

Celui-ci est parfaitement conscient que le plan n'a aucune chance de réussir. Le lendemain il organise une fête avec Tsunan au dôjô Kamiya, invitant tout le monde y compris Taé et Tsubamé.

La soirée finie, tous dorment, sauf Tsunan et Sanosuké, qui en tant que membres du sekihôtai partent pour le ministère de l'intérieur.

Sanosuké et son estampe (troisième partie) 
Ce chapitre est hors-série.

Sanosuké et Tsunan tentent de détruire le ministère. Mais Kenshin, qui a feint le sommeil, s'interpose. Contrant les bombes que lance Tsunan, il dit qu'il ne peut laisser le sekihôtai perpétrer un acte aussi vain.

Sanosuké, voyant que la situation dégénère, assomme Tsunan et tous deux se retirent. Quand il reprend ses esprits, Tsunan est furieux de savoir qu'un chien du gouvernement comme Battosai l'a encore une fois interrompu. Il ajoute qu'il n'est plus question d'honneur pour atteindre leur objectif.

Mais Sanosuké lui réplique que Kenshin comprend parfaitement, lui qui a sali ses mains pour aider ce gouvernement qui maintenant lui déplaît. Lui Sanosuké refuse d'utiliser des moyens injustes, même si le gouvernement est corrompu. Peu importe le temps qu'il lui faudra, il veut trouver un moyen juste avec lequel leur chef aurait été d'accord.

Quelques jours plus tard, Sanosuké apprend que Tsunan a cessé de faire des estampes, et édite maintenant un journal accusant le gouvernement actuel.

Les combats de la nouvelle lune 
Ce chapitre est un bonus de fin de volume, sans rapport avec l'histoire.

Japon, époque des pays en guerre. Le petit royaume du Kitakata est attaqué par le pays de Nagumo. Tout le monde se bat, y compris les paysans.

Seijûrô Hiko, expert en sabre renommé au service du Kitakata, croise la route de Isshinta, paysan peureux, et lui sauve la vie.

Tous deux sont amoureux d'une Natsu, amour impossible en temps de guerre.

Seijûrô, son amour brisé, est prêt à mourir, mais sa rencontre avec Isshinta va quelque peu changer la donne…

L'avenir du Kenjutsu | Un jour de mai

Volume de Kenshin le vagabond